Menace dans la nuit (He Ran All the Way) est un film américain réalisé par John Berry en 1951 ;
 Menaces dans la nuit (Awake to Danger) est un téléfilm américain réalisé par Michael Tuchner en 1995 ;
 Menaces dans la nuit est un roman de Marc Villard publié en 2007.